Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
 Advanced Technology Attachments – interfejs systemowy w komputerach klasy PC, znany też jako IDE
 Air Transport Auxiliary – brytyjska służba pomocnicza Royal Air Force
 analog telephone adapter (bramka VoIP)
 port lotniczy Anta-Comandante FAP German Arias Graziani – kod IATA
 ATA Airlines

Zobacz też 
 Áta – wieś i gmina na Węgrzech
 SATA